Carathea är ett släkte av spindlar. Carathea ingår i familjen Malkaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Carathea